Friedrich Osann ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Osann (Bergrat) (1838–1909), deutscher Beamter 
 Friedrich Gotthilf Osann (1794–1858), deutscher Klassischer Philologe
 Friedrich Heinrich Osann (1753–1803), deutscher Regierungsrat